Даунс има више значења:
 Даунс (Велика Британија)
 Даунс (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Даунс (Канзас), је град у америчкој савезној држави Канзас
 Лила Даунс, је мексичко-америчка певачица и глумица